Ана Руцнер (; 12 февраля 1983 году, Загреб, Югославия) — хорватская виолончелистка. Известна тем, что экспериментирует с классической музыкой, добавляя в её звучание элементы современной и фолк-музыки.

Биография

Семья 
Ана Руцнер родилась в музыкальной семье: её отец, Драган, солист оркестра Загребской филармонии, который играет на скрипке, а её мать, Снежана, виолончелистка Хорватского национального театра. У Аны есть брат Марио. Он тоже привил любовь к музыке, так как он скрипач. В 1998 году её родители основали музыкальный проект под названием Rucner Strings Quarter, в который вошли все члены семьи Руцнер.

Музыкальное образование 
По словам Аны, её музыкальный вкус сформировался благодаря её родителям. В семь лет она начала учиться в музыкальной школе имени Е. Вашича.

Высшее образование Руцнер получила в Музыкальной Академии при Университете Загреб. После её окончания она стала профессором игры на виолончели. В этот период она принимает участие во многих музыкальных фестивалях и конкурсах. Она это делает по совету преподавателей, которые рекомендовали ей получить опыт выступления на сцене с помощью различных фестивалей и конкурсов.

Карьера 
В 1993—2003 годах Ана Руцнер работала виолончелисткой в Мариборском филармоническом оркестре.

Ещё в школьные годы она и её подруга, Адрияна Сосер, основали музыкальный дуэт. Они давали концерты по всем средиземноморским побережьям. В 2008 году Ана, благодаря её оригинальной манере игры на виолончели, стала «свободным артистом» Хорватии.

Евровидение 2016 
25 ноября 2015 года боснийская телекомпания, ответственная за участие страны на Евровидении, объявила, что Боснию и Герцеговину на песенном конкурсе Евровидение 2016 будут представлять боснийские певцы Далал Мидхат-Талакич и Дин, а также хорватская виолончелистка Ана Руцнер. Они выступали в первом полуфинале под номером 17, заняли 11-ое место со 104 баллами. Оценку «12» певцы получили от чешского профессионального жюри и от хорватских телезрителей.

Личная жизнь 
Ана Руцнер замужем за известным хорватским певцом Владимиром «Владо» Калембером, который представлял Югославию на Евровидении 1984. Калембер старше Аны на 30 лет. Они имеют ребенка.

Ссылки 
 Страница виолончелистки в Фейсбуке
 Ана — участница Евровидения 2016

Виолончелистки
Участники «Евровидения-2016»
Представители Боснии и Герцеговины на «Евровидении»